Bank Street (Worcestershire) – wieś w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Bank Street (stadion) – stadion sportowy w Manchesterze, stadion Manchesteru United w latach od 1893 do 1910 (przeprowadzka na Old Trafford)